Qualcuno da amare (Someone to Love) – film del 1987 diretto da Henry Jaglom 
Qualcuno da amare (Untamed Heart) – film del 1993 diretto da Tony Bill
Qualcuno da amare – miniserie televisiva composta da 2 puntate con Veronica Pivetti, regia di Giuliana Gamba (2000)
Qualcuno da amare (Like Someone in Love) – film del 2012 diretto da Abbas Kiarostami